Narodni dom je ime stavb v različnih mestih:

 Narodni dom Barkovlje pri Trstu
 Narodni dom Celje
 Narodni dom Ljubljana
 Narodni dom Novo mesto
 Narodni dom Maribor
Narodni dom Brežice
 Narodni dom Trst